Slovan Bratislava ist der Name folgender Sportvereine in Bratislava:

 ŠK Slovan Bratislava, Fußballclub
 HC Slovan Bratislava, Eishockeyclub